Alberton kan syfta på följande platser:

 Alberton, Montana, ort i USA
 Alberton, Ontario, ort i Kanada
 Alberton, Prince Edward Island, ort i Kanada
 Alberton, South Australia, förort till Adelaide, Australien
 Alberton, Sydafrika, stad i Sydafrika